Ottobre – decimo mese del calendario gregoriano.
 Guerra di Ottobre – guerra del Kippur, combattuta dal 6 ottobre al 24 ottobre 1973 tra Israele, Egitto e Siria.
 Ottobre – film del 1927 diretto da Sergej Michajlovič Ėjzenštejn.
 Rivoluzione d'ottobre – sollevazione ad opera dei bolscevichi contro il governo provvisorio della Repubblica Russa guidato da Aleksandr Fëdorovič Kerenskij.
 Ottobre – singolo di Carmen Consoli del 2015